Расплата (1926)
 Расплата (1970) — фильм режиссёра Фёдора Филиппова (СССР)
 Расплата (1991) () — фильм режиссёра Стюарта Купера (США)
 Расплата (1995) () — фильм режиссёра Энтони Хикокса (США)
 Расплата (1999) () — фильм режиссёра Брайана Хельгеланда (США)
 Расплата (2006) () — фильм режиссёра Уинстона В. Чемпа (Канада)
 Расплата (2007) — телесериал режиссёра Сергея Винокурова (Россия)
 Расплата (2010) () — фильм режиссёра Джона Мэддена
 Расплата (2014) — фильм режиссёра Романа Мушегяна
 Расплата (2016) () — фильм режиссёра Гэвина О’Коннора (США) Расплата (2018) — телесериал режиссёра Дарьи Полторацкой (Россия). Другое название - «Месть».

 Примечания